Reisachmühle ist dein geographischer Name:

Orte:
 Reisachmühle (Kempten), Einöde der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Reisachmühle (Langdorf), Weiler der Gemeinde Langdorf, Landkreis Regen, Bayern
 Reisachmühle (Zachenberg), Einöde der Gemeinde Zachenberg, Landkreis Regen, Bayern

Gebäude:
 Reisachmühle (Neckarsulm), ehemalige Mühle im Stadtgebiet von Neckarsulm, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg